Comtat de Monroe (Alabama)
 Comtat de Monroe (Arkansas)
 Comtat de Monroe (Florida)
 Comtat de Monroe (Geòrgia)
 Comtat de Monroe (Illinois)
 Comtat de Monroe (Indiana)
 Comtat de Monroe (Iowa)
 Comtat de Monroe (Kentucky)
 Comtat de Monroe (Michigan)
 Comtat de Monroe (Mississipí)
 Comtat de Monroe (Missouri)
 Comtat de Monroe (Nova York)
 Comtat de Monroe (Ohio)
 Comtat de Monroe (Pennsilvània)
 Comtat de Monroe (Tennessee)
 Comtat de Monroe (Virgínia de l'Oest)
 Comtat de Monroe (Wisconsin)